Рэйми () — фамилия. Известные носители:
 Рэйми, Айван (род. 1956) — американский сценарист и врач-остеопат, старший брат режиссёра и сценариста Сэма Рэйми и актёра Теда Рэйми.
 Рэйми, Сэм (род. 1959) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Рэйми, Тед (род. 1965) — американский актёр.